Włostowice – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, w gminie Trzebiel 
 Włostowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek 
 Włostowice – wieś w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, w gminie Koszyce 
 Włostowice – dzielnica Puław
 Włostowice – część wsi Buczyna w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia

Zobacz też 
 Włostowice-Parcele